Bensen steht für:
 Bensen (Hessisch Oldendorf), Ortsteil der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Bensen (Istha), Wüstung bei Istha, Landkreis Kassel
 Bensen (Sudwalde), Ortsteil von Sudwalde, Landkreis Diepholz
 Bensen, deutscher Name von Benešov nad Ploučnicí, Ort im Okres Děčín, Ústecký kraj, Tschechien

Bensen ist der Familienname folgender Personen:
 August Bensen (1825–1907), deutscher Bahnbeamter
 Daniel Bensen (1761–1805), deutscher Staatswissenschaftler
 Donald R. Bensen (1927–1997), US-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber
 Heinrich Wilhelm Bensen (1798–1863), deutscher Lehrer und Autor

Siehe auch:
 Benson